A Selva (1970) — filme brasileiro
A Selva (2002) — filme português
A Selva (livro de Ferreira de Castro)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura